Il doppio del torneo di tennis Macedonian Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Dejan Petrović e Sebastián Prieto 7-5, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Dejan Petrović /  Sebastián Prieto (finale)
 Stefano Galvani /  Vincenzo Santopadre (primo turno)

 Enzo Artoni /  Sergio Roitman (Campioni)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Macedonian Open 2000